III liga polska w piłce nożnej (1972/1973) – 21. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 64 drużyny grając w 4 grupach.

Formalnie rozgrywki były określane jako klasa międzywojewódzka (zwyczajowo jako klasa „M”).

Grupa I (Śląsk) 
Tabela końcowa:

Grupa II (Kraków) 
Tabela końcowa:

Grupa III (Warszawa) 
Tabela końcowa:

Grupa IV (Poznań) 
Tabela końcowa:

      = Awans do II ligi

      = Drużyna rozwiązana po sezonie.

 Po sezonie nastąpiła reorganizacja rozgrywek. W miejsce jednej grupy II ligi utworzono dwie grupy: „północną” i „południową”. 
Do II ligi awansowały bezpośrednio: Metal Kluczbork, BKS Stal Bielsko-Biała i GKS Jastrzębie z grupy „śląskiej”, Stal Stalowa Wola, GKS Tychy i Garbarnia Kraków z grupy „krakowskiej”, Lublinianka, Motor Lublin i Avia Świdnik z grupy „warszawskiej” oraz Stoczniowiec Gdańsk, Bałtyk Gdynia i Warta Poznań z grupy „poznańskiej”. Dodatkowo do II ligi po wygranych barażach  awansowały: Górnik Wojkowice, RKS Ursus i Arkonia Szczecin. 

 * Zastal Zielona Góra, Stomil Olsztyn, Włókniarz Białystok i Gwardia Koszalin awansowały do II ligi decyzją PZPN jako najlepsze drużyny ze swoich województw. 
 Dzięki reorganizacji żadna drużyna nie spadła z III ligi.

 ** Po zakończeniu sezonu Flota Gdynia zrezygnowała z gry w III lidze w sezonie 1973/74 (sekcja piłkarska została rozwiązana w 1973 roku).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej
1972 w polskim sporcie
1973 w polskim sporcie